IOTA steht für:
 Intra-European Organisation of Tax Administrations, zwischenstaatlicher Verbund
 Islands on the Air, Amateurfunkdiplom-Programm

Iota steht für:
 Iota (Majuskel , Minuskel ), der 9. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Iota-Carrageen
 Iota (Kommunikationsprotokoll), Distributed-Ledger-Technologie (DLT), digitale Währung
 Iota-Variante des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

Siehe auch:
 Jota

Abkürzung